PLC er en forkortelse for blandt andet:

 Public limited company (PLC, Pcl) – en aktieselskabstype fra blandt andre UK og Irland
 Palestinean Legislative Council
 Programmable logic controller
 Product Life Cycle
 Power Line Communication
 Constitutional Liberal Party - (spansk: Partido Liberal Constitucionalista), politisk parti i Nicaragua